Проезд Ма́рьиной Ро́щи — название улиц на территории района Марьина Роща в Москве.

 1-й проезд Марьиной Рощи
 2-й проезд Марьиной Рощи
 3-й проезд Марьиной Рощи
 4-й проезд Марьиной Рощи
 5-й проезд Марьиной Рощи
 6-й проезд Марьиной Рощи
 7-й проезд Марьиной Рощи
 8-й проезд Марьиной Рощи
 9-й проезд Марьиной Рощи
 10-й проезд Марьиной Рощи
 11-й проезд Марьиной Рощи
 12-й проезд Марьиной Рощи
 13-й проезд Марьиной Рощи
 14-й проезд Марьиной Рощи
 15-й проезд Марьиной Рощи
 16-й проезд Марьиной Рощи
 17-й проезд Марьиной Рощи

См. также 
 Марьина роща
 Улица Марьиной Рощи